Гонка із масовим стартом на чемпіонаті світу з біатлону 2011 відбулася 12 березня у Ханти-Мансійську 2011 о 12:30 за місцевим часом. Для участі в гонці були відібрані 30 біатлоністок за підсумками виступів у Кубка світу та в попередніх гонках чемпіонату.

Результати

Виноски

Чемпіонат світу з біатлону 2011
2011 у біатлоні